LIV Golf League 2023 är den andra säsongen för den saudikontrollerade brittiska golforganisationen LIV Golf. Säsongen startade den 24 februari 2023 och kommer att avslutas den 5 november. 14 deltävlingar ska spelas, de första 13 är både individuell- och lagtävling medan den 14:e och avslutande deltävlingen är enbart en lagtävling. Spelarna och lagen spelar om totalt 405 miljoner amerikanska dollar i prispengar.

Översikt

Regler
Säsongen har ett ligaformat med tabell.

Det är totalt tolv lag och 48 golfspelare per deltävling. Samtliga deltävlingar använder sig av startmetoden "shotgun" och har ingen kvalgräns (cut). Varje deltävling består av tre rundor (speldagar) och 18 hål per runda.

Poängfördelning

Individuellt
De 24 bästa spelarna för varje spelad deltävling får poäng. Den som har flest poäng efter att den sjunde deltävlingen har spelats, blir utnämnd till individuell mästare för säsongen.

Lag
De åtta bästa lagen för varje spelad deltävling får poäng. Desto mer poäng ett lag kan få, desto större chans att få en bättre seeding till lagtävlingen i Jeddah. De fyra bästa lagen spelar heller inte första omgången i den deltävlingen.

Prispengar
Totalt rör det sig om 405 miljoner dollar i prispengar.
Deltävling 1–13:
Dessa deltävlingar har 20 miljoner dollar i individuella prispengar vardera. Fyra miljoner till den vinnande golfspelaren medan den som kommer sist får 120 000.
Ytterligare fem miljoner dollar fördelas mellan de tre lag som ligger högst upp efter varje deltävling. Vinnande lag får tre miljoner; tvåan får 1,5 miljoner medan trean får 500 000.
30 miljoner dollar fördelas enskilt mellan de tre bästa golfspelarna efter att de första 13 deltävlingarna har spelats, det gäller dock endast de golfspelare som spelar minst fyra deltävlingar under säsongen. 18 miljoner till vinnaren; åtta miljoner till tvåan och fyra miljoner till trean.
Deltävling 14:
50 miljoner dollar ska delas ut efter den avslutande deltävlingen, som är en lagtävling, och fördelas mellan de tolv lagen. Det vinnande laget kommer att få 16 miljoner.

Deltävlingar

Mayakoba (24–26 februari)
LIV Golf Mayakoba spelades på El Camaleón utanför Playa del Carmen i Mexiko den 24–26 februari. Det var den första deltävlingen för säsongen.

Deltagare
De golfspelare som deltog vid den första deltävlingen.

Resultat

Golfspelare
Källa:

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Tucson (17–19 mars)
LIV Golf Tucson spelades på The Gallery Golf Club i Marana (nordväst om Tucson), Arizona i USA den 17–19 mars. Det var den andra deltävlingen för säsongen.

Deltagare
De golfspelare som spelade den andra deltävlingen.

Resultat

Golfspelare
Källa:

Lag
Källa:  Varje lagmedlem fick 25% av det enskilda lagets prispengar.

Orlando (31 mars–2 april)
LIV Golf Orlando kommer att spelas på Orange County National Golf Center and Lodge i Winter Garden (väster om Orlando), Florida i USA den 31 mars–2 april. Det är den tredje deltävlingen för säsongen.

Adelaide (21–23 april)
LIV Golf Adelaide kommer att spelas på The Grange Golf Club i Adelaide i Australien den 21–23 april. Det är den fjärde deltävlingen för säsongen.

Singapore (28–30 april)
LIV Golf Singapore presented by Resorts World Sentosa kommer att spelas på Sentosa Golf Club i Singapore den 28–30 april. Det är den femte deltävlingen för säsongen.

Tulsa (12–14 maj)
LIV Golf Tulsa kommer att spelas på Cedar Ridge Country Club i Broken Arrow (sydost om Tulsa), Oklahoma i USA den 12–14 maj. Det är den sjätte deltävlingen för säsongen.

DC (26–28 maj)
LIV Golf DC kommer att spelas på Trump National Golf Club Washington, D.C. i Sterling (nordväst om Washington, D.C.), Virginia i USA den 26–28 maj. Det är den sjunde deltävlingen för säsongen.

Valderrama (30 juni–2 juli)
LIV Golf Valderrama kommer att spelas på Real Club Valderrama i Sotogrande i Spanien den 30 juni–2 juli. Det är den åttonde deltävlingen för säsongen.

London (7–9 juli)
LIV Golf London kommer att spelas på Centurion Club i Hemel Hempstead (norr om London) i England i Storbritannien den 7–9 juli. Det är den nionde deltävlingen för säsongen.

Greenbrier (4–6 augusti)
LIV Golf Greenbrier kommer att spelas på The Old White vid The Greenbrier i White Sulphur Springs, West Virginia i USA den 4–6 augusti. Det är den tionde deltävlingen för säsongen.

Bedminster (11–13 augusti)
LIV Golf Bedminster kommer att spelas på Trump National Golf Club Bedminster i Bedminster, New Jersey i USA den 11–13 augusti. Det är den elfte deltävlingen för säsongen.

Chicago (22–24 september)
LIV Golf Chicago kommer att spelas på Rich Harvest Farms utanför Sugar Grove (väster om Chicago), Illinois i USA den 22–24 september. Det är den tolfte deltävlingen för säsongen.

Miami (20–22 oktober)
LIV Golf Miami kommer att spelas på Trump National Doral Golf Club i Doral (västra Miami), Florida i USA den 20–22 oktober. Det är den 13:e deltävlingen för säsongen.

Jeddah (3–5 november)
LIV Golf Jeddah kommer att spelas på Royal Greens Golf & Country Club i King Abdullah Economic City (norr om Jeddah) i Saudiarabien den 3–5 november. Det är den 14:e och sista deltävlingen för säsongen och är enbart en lagtävling.

Totalt

Poäng

Golfspelare

Lag

Grundserien

Lagtävlingen

Prispengar

Golfspelare

Lag

Referenser

Anmärkningar

Noter

2023
Återkommande sportevenemang med premiär 2023
Golftävlingar
Internationella sportevenemang i Mexiko
Sportevenemang i Arizona
Sportevenemang i Florida
Internationella sportevenemang i Australien
Internationella sportevenemang i Singapore
Sportevenemang i Oklahoma
Sportevenemang i Virginia
Internationella sportevenemang i Spanien
Internationella sportevenemang i England
Sportevenemang i West Virginia
Sportevenemang i New Jersey
Sportevenemang i Illinois
Internationella sportevenemang i Saudiarabien